Borge peut faire référence à :

Lieux 

 Borge, ancienne municipalité du comté de Nordland, en Norvège ;
 Borge, ancienne municipalité du comté d'Østfold, en Norvège ;
 Borge, lieu-dit de Porsgrunn, en Norvège.

Personnalités 

 Victor Borge (1909-2000), pianiste et comédien américain ;
 Tomás Borge (1930-), homme politique nicaraguayen.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme